D6 – autostrada w Czechach
 ATS D6 – samochód Formuły 1
 HMS D6 – brytyjski okręt podwodny
 Dacia D6 – samochód dostawczy

Zobacz też 
 D-6 (Д-6) – tajny system metra w Moskwie